Джóш Райт (; родился 6 ноября 1989 года в Лондоне, Англия) — английский футболист, полузащитник клуба «Лейтон Ориент»

Карьера

Клубная

Начало 
Джош Райт родился в Бетнал Грин, одном из районов Лондона и начал футбольную карьеру в «Чарльтон Атлетик», с которым в апреле 2007 года подписал двухлетний профессиональный контракт. Перед тем как присоединиться к академии «Чарльтона» в 16-летнем возрасте, он учился в школах в Чигвелле и Лоутоне.

Аренды 
В августе 2007 года он отправляется в аренду в «Барнет». После успешной аренды, в которой он забил свой первый гол в матче против «Стокпорт Каунти» и был назван болельщиками лучшим футболистом ноября, игрок вернулся в «Чарльтон Атлетик». Через месяц он был снова взят в аренду «Барнетом», уже до конца сезона 2007/08.
 
19 сентября 2008 года Райт был взят в месячную аренду в «Брентфорд». Аренда была продлена, но вскоре Алан Пардью решил отозвать игрока из-за большого количества травм в основном составе. 25 октября 2008 года он совершил дебют за основной состав «Чарльтона» в матче против «Бернли», завершившимся ничьей 1:1. Затем, в марте 2009 года футболист присоединился на правах аренды к «Джиллингему», где находился до конца сезона.

Впервые за «джиллс» Райт сыграл 4 апреля 2009 года в матче против «Барнета», проигранном со счетом 2:0. Полузащитник подал угловой, с которого Саймон Джексон забил гол в финале плей-офф Лиги 2, что позволило «Джиллингему» выйти в Первую лигу.

«Сканторп Юнайтед» 
В июле 2009 года был подписан «Сканторп Юнайтед». Забил свой первый гол за «айронс» в матче Кубка Футбольной лиги против Манчестер Юнайтед 22 сентября 2010 года. Райт был одним из 7 футболистов «Сканторп Юнайтед», отпущенных из клуба в качестве свободных агентов в мае 2011 года.

«Миллуолл» 
После ухода из «Сканторпа», Райт получил травму, что помешало игроку найти новый клуб в межсезонье, но в ноябре 2011 он был подписан «Миллуоллом» после успешного просмотра. Первоначально Райт подписал краткосрочный контракт рассчитанный до конца январского трансферного окна 2012. Первый матч в новом клубе состоялся 3 января, когда игрок вышел на замену вместо Наджима Абду. Позже клуб продлил соглашение до конца сезона. 25 февраля футболист забил свой первый гол за «Миллуолл» в матче с «Бёрнли». Этот удар, нанесенный с 27 метров, был признан болельщиками голом сезона. В конце сезона Райт подписал трехлетний контракт со «Львами».

В сборной 
Райт дебютировал в составе Сборной Англии (до 16 лет) марте 2005 года в матче с Японией. Он также выступал в категориях до 17, 18 и 19 лет. В нескольких матчах выходил в качестве капитана U17 и U16.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Барнет»
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Джиллингем»
Игроки ФК «Сканторп Юнайтед»
Игроки ФК «Миллуолл»
Игроки ФК «Кроли Таун»
Игроки ФК «Лейтон Ориент»
Игроки ФК «Саутенд Юнайтед»